Macrocentrum es un género  de plantas fanerógamas pertenecientes a la familia Melastomataceae. Comprende 31 especies descritas y de estas, solo 24 aceptadas.

Taxonomía  
El género fue descrito por Joseph Dalton Hooker y publicado en Genera Plantarum 1: 732, 756. 1867.

Especies aceptadas 
A continuación se brinda un listado de las especies del género Macrocentrum aceptadas hasta agosto de 2015, ordenadas alfabéticamente. Para cada una se indica el nombre binomial seguido del autor, abreviado según las convenciones y usos:

Referencias

Enlaces externos 
  Imágenes en Google

Melastomataceae